Vaterrecht, Vaterrechte oder Väterrecht steht für:

 Elternrecht, die Rechte des Vaters im deutschen Rechtssystem
 Umgangsrecht (Deutschland), ein Begriff des Familienrechts zu Kindern und Eltern
 Väterbewegung, deutscher Teil der Männerrechtsbewegung
 Väteraufbruch für Kinder, deutscher Verein im Bereich der Väterrechtsbewegung
 Fathers 4 Justice, Lobbygruppe auch für Vaterrechte
 Patriarchat (Soziologie), auch als „Vaterrecht“ bezeichnet
 Patrilinearität, ein Abstammungsrecht in der Vaterschaftslinie
 Pater familias, Familienoberhaupt im römischen Haushalt
 Patria Potestas, „väterliche Macht“ im römischen Recht